«Сила воли» () — биографическая спортивная драма об афроамериканском спортсмене Джесси Оуэнсе, который выиграл рекордные четыре золотые медали на Летних Олимпийских играх 1936 в Берлине.

Съёмки начались 24 июля 2014 года в Монреале (Канада). «Focus Features», «Solofilms» и «Trinity Race» спродюсировали фильм. «Entertainment One» выпустили фильм в Канаде, «Focus Features» — в США 19 февраля 2016 года, «Eagle Pictures» — в Италии 31 марта и «SquareOne Entertainment» — в Германии 5 мая. Фильм был поддержан семьей Оуэнса и Фондом Джесси Оуэнса.

Сюжет 
Благодаря спортивному таланту, молодой чернокожий парень Джесси Оуэнс получает приглашение на учебу в Университете Огайо. Там его замечает тренер Ларри Снайдер. Спортсмен упорно тренируется на беговой дорожке и строит отношения со своей девушкой Рут. Скоро они становятся семьей. Пройдя через отборочные соревнования, через все трудности, в том числе связанные с расизмом, Джесси завоёвывает право выступить на Летних Олимпийских играх в Берлине. Оуэнс выигрывает 4 золотые медали в спринте и прыжках в длину. Он становится героем спорта и документальных фильмов Ленни Рифеншталь.

В ролях

Производство

Разработка 
На роль Оуэнса изначально планировался Джон Бойега, но он пошёл сниматься в «Звёздные войны: Пробуждение силы», и тогда его заменили на Стефана Джеймса.

Съемки 
Съемки начались 24 июля 2014 года в Монреале и на Олимпийском стадионе в Берлине.

Релиз 
1 октября 2014 года «Focus Features» установили дату выпуска — 8 апреля 2016 года. 27 августа 2015 дата была смещена на 19 февраля 2016 года.

Реакция

Кассовая 
«Сила воли» собрала 19,2 миллиона $ в Северной Америке и 5,9 миллионов $ на других территориях, что в общей сложности составило 25,1 миллионов $.

Критика 
На Rotten Tomatoes имеет рейтинг 61 %, основываясь на 133 отзывах. На сайте Metacritic фильм набрал 56 из 100 баллов, на основе 35 критиков.

Примечания

Ссылки 
 Сила воли на History vs. Hollywood
 Обзор и критика фильма NY Times

Фильмы 2016 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2016 года
Фильмы Канады 2016 года
Фильмы Германии 2016 года
Фильмы-биографии США
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии Канады
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-биографии Германии
Фильмы-драмы Германии
Фильмы Стивена Хопкинса
Фильмы о Берлине
Фильмы Focus Features
Фильмы TriStar Pictures
Лёгкая атлетика
Фильмы о расизме